química substància que té la propietat de fer girar el pla de la llum polaritzada cap a l'esquerra, en contraposició a les substàncies dextrogires. Vegeu isomeria, enantiòmer i quiralitat (química).
 biologia el sentit de gir del remolí dels cabells quan els cabells estan col·locats en el sentit contrari a les agulles del rellotge.
 bioquímica isòmer òptic el carboni asimètric es troba desplaçat a dretes, i és imatge especular d'aquest isòmer levogir.
 matemàtiques sistema de referència que compleix la regla de la mà esquerra
 Sinònim d'esquerrà.
 Antònim de destre.